Fladen kan syfta på

 Fladens grund –  ett grundområde utanför Hallands kust
 Fladens fyr – en fyr på Fladens grund
 Fyrskeppet Fladen – ett fyrskepp tidigare stationerat vid Fladens grund
 Fladen, Östersjön – ett sund i Östersjön mellan Baggensfjärden och Lännestasundet
 Fladen, Runö – den grunda sandiga botten som omger Runö
 Flada – fenomenet då havsvikar avskiljs från havet i och med landhöjningen
 Fladen Ground - ett område i Nordsjön mellan Skottland och södra Norge

Insjöar i Sverige
Fladen (Almunge socken, Uppland) – en sjö i Uppsala kommun
Fladen (Blidö socken, Uppland) – en sjö i Norrtälje kommun
Fladen, Värmland – en sjö i Arvika kommun